Ива́н Петро́вич Ларио́нов (, Пермь — , Саратов) — русский композитор, литератор, , , .

Автор песни «Калинка» (1860), которую многие ошибочно считают русской народной.

Биография 
Родился в дворянской семье Петра Осиповича Ларионова и Елизаветы Дмитриевны, имел шестерых братьев и сестёр.

В 1839—1848 годах учился в Первом кадетском корпусе в Москве, занимался в ученическом хоре и вскоре стал его регентом. Затем в офицерском звании был направлен в один из пехотных полков русского экспедиционного корпуса И. Ф. Паскевича, с которым участвовал в Венгерской кампании 1848—1849 годов. Во время службы написал несколько романсов. По возвращении из военного похода был назначен воспитателем во Второй кадетский корпус в Москве.

В 1858 году вышел в отставку и поселился в Саратовской губернии, стал музыкальным рецензентом «Саратовского справочного листка». Кроме этого, много ездил по Российской империи, собирая русские народные песни, в итоге собрав около четырёхсот.

В 1860 году, участвуя в постановке саратовскими артистами акта драмы «Бобыль» Круглополова под названием «Васильев вечер», написал и впервые исполнил песню «Калинка». Вскоре после этого по просьбе своего приятеля Д. А. Агренева-Славянского передал песню в его репертуар.

В 1867 году был избран мировым судьёй Вятской губернии Сарапульского уезда в оружейный завод, где прослужил до 1875 года. В эти годы написал оперу «Барышня-крестьянка».

В 1875 году вышел в отставку и после смерти жены при родах третьей дочери вернулся с детьми в Саратов.

В 1877 году стал постоянным театральным и музыкальным рецензентом «Саратовского справочного листка», был автором цикла статей «Музыкальные беседы». Преподавал пение в музыкальных классах Саратовского отделения Русского музыкального общества, в Мариинском институте благородных девиц, работал в городском хоре.

В 1889 году скончался от рака желудка. Согласно метрической книге, похоронен на Воскресенском кладбище Саратова.

Личная жизнь 
 Жена — Анна Ильинична Ларионова (при рождении Ерёмина).
 Дочь — Ольга Ивановна Лангельд (при рождении Ларионова). Муж дочери — Густав Эдмундович (Константин Федорович) Лангельд.
 Внук — биолог Федор Константинович Лангельд.
 Правнучка — Ольга Федоровна Дровенкова (при рождении Лангельд).
 Дочь — Мария Ивановна Ларионова-Лапчинская. Муж дочери — педагог Михаил Михайлович Лапчинский.
 Внук — Демьян Михайлович Лапчинский.
 Дочь — актриса Елизавета Ивановна Ларионова (сценическое имя Доброклонская). Муж дочери — полицмейстер Симбирска Пифиев Василий Асафович .
Был другом А. Н. Плещеева.

Память 
 20 августа 1999 года — мемориальная доска на фасаде дома в Саратове, где работал И. П. Ларионов (скульптор В. Харитонов).
 12 июня 2010 года — памятная плита в честь И. П. Ларионова на городской Аллее Доблести и Славы Перми.
 с 24 мая 2022 года — улица в Саратове между Братьев Никитиных и Усть-Курдюмской

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ларионов Иван Петрович на сайте «Литературное наследие Прикамья»
 Ларионов Иван Петрович на сайте «Забытые имена Пермской губернии»

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Умершие от рака желудка
Родившиеся в 1830 году
Родившиеся 4 февраля
Родившиеся в Перми
Умершие 4 мая
Умершие в 1889 году
Умершие в Саратове
Похороненные на Воскресенском кладбище